Nikki Kerkhof – cantante olandese
 René van de Kerkhof – ex calciatore olandese
 Sanne van Kerkhof – pattinatrice olandese di short track
 Willy van de Kerkhof – ex calciatore olandese
 Yara van Kerkhof – pattinatrice olandese di short track